Conchoderma är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Ignaz von Olfers 1814. Conchoderma ingår i familjen Lepadidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Conchoderma